Риклефс Р. Основы общей экологии. — М.: Мир. 1979. — 424 с.

Сучасний підручник з екології, написаний одним з великих американських екологів. Автор систематично розглядає предмет і методи екології, різні місця існування, різноманітність біологічних угруповань, кругообіг енергії і різних речовин в природі, поширення організмів, їх реакції, регуляцію чисельності, конкуренцію, біоценоз як основну екологічну одиницю. Книга дуже добре ілюстрована і забезпечена словником термінів.

Призначена для біологів усіх спеціальностей, в першу чергу для студентів і викладачів біологічних дисциплін, для мисливствознавців, фахівців з лісового господарства і з охорони природи.

Виноски 

Книги з екології
Підручники